Greenville Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Greenville Municipal Airport (Alabama)
 Greenville Municipal Airport (Maine)
 Greenville Municipal Airport (Michigan)
 Greenville Municipal Airport (Pennsylvania)